Појам "Плавница" може се односити на:

 Плавница - река у Хрватској, притока реке Чесме или Чазме
 Плавница туристички комплекс - Plavnica Eco Resort у Националном парку Скадарско језеро 
 Плавњица - () насељено место са административним статусом сеоске општине у округу Стара Љубовња, у Прешовском крају, Словачка Република